Саломатина — женская форма русской фамилии .

Известные носители  Саломатина, Вера Михайловна (1924—1981) — Герой Социалистического Труда.
 Саломатина, Евдокия Ефимовна (1928—1978) — Герой Социалистического Труда.